АРУ:

 Автоматическая регулировка усиления — процесс, при котором выходной сигнал некоторого устройства автоматически поддерживается постоянным по некоторому параметру.
 АРУ — общественная организация советских архитекторов, основанная в 1928 году Н. А. Ладовским и группой его последователей, вышедших из состава АСНОВА.